Boguski ist der Name von:
Józef Boguski (1853–1933), polnischer Chemiker
Rafał Boguski (* 1984), polnischer Fußballspieler